

Какмож — річка в Удмуртії, права притока Вали
 Какмож — село, Вавозький район, Удмуртія

Див. також 
 Какмож-Ітчи
 Южно-Какмозький